Název Brusný potok má více vodních toků:

 Brusný potok (přítok Cirochy) – pravostranný přítok Cirochy na Slovensku v okrese Snina
 Brusný potok (přítok Polianskeho potoka) – levostranný přítok Polianskeho potoka na Slovensku v okrese Stropkov
 Brusný potok (přítok Stežné) – pravostranný přítok Stežné na Slovensku v okresech Sobrance a Snina
 Brusný potok (přítok Udavy) – pravostranný přítok Udavy na Slovensku v okrese Humenné